Olaszországi templomok:

 Santa Maria del Carmine (Firenze)
 Santa Maria del Carmine (Milánó)
 Santa Maria del Carmine (Nápoly)